San Xusto puede referirse a:

en Galicia 
San Xusto (Carballeda de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.
San Xusto (Coristanco), lugar y parroquia del concello de Coristanco.
San Xusto da Repostería, parroquia del concello de Palas de Rey.
San Xusto (Palas de Rey), lugar de dicha parroquia.
San Xusto de Cabarcos, parroquia del concello de Barreiros.
San Xusto (Avión), lugar de la parroquia de Avión, concello de Avión.
San Xusto (Baralla), lugar de la parroquia de Pousada, concello de Baralla.
San Xusto (Forcarey), lugar de la parroquia de A Madanela de Montes, concello de Forcarey.
San Xusto (Lousame), lugar de la parroquia de Toxos Outos, concello de Lousame.
Ponte San Xusto, lugar de la parroquia de Dombodán, concello de Arzúa.

en Asturias 
San Xusto (Langreo), parroquia del concejo de Langreo.
San Xusto (Luarca), parroquia del concejo de Luarca.
San Xusto (Turón), parroquia del concejo de Turón.
San Xusto (Villaviciosa), parroquia del concejo de Villaviciosa.
San Xusto de les Dorigas, parroquia del conceyu de Salas.